Gerásimov (Герасимов) es un apellido ruso, derivado del nombre griego Gerásimo. Es el apellido de:
 Dmitri Guerásimov (c. 1465- c. 1535), diplomático y traductor ruso;
 Mijaíl Guerásimov (1907-1970), arqueólogo ruso;
 Vadim Guerásimov, programador y diseñador de videojuegos ruso, conocido por colaborar en el desarrollo de Tetris.

También puede referirse a:
 Instituto Guerásimov de Cinematografía, nombrado así en honor al cineasta Serguéi Guerásimov.